Mineral kan have flere betydninger:
 Mineral – sten eller bjergart.
 Mineral (kost) – en vigtig del af den daglige kost.
 Mineral (StarCraft) – ressource i StarCraft-universet